Zajicek oder Zajiček ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wenzel Zajicek (1860–1923), österreichischer Kunstmaler
 Erwin Zajicek (1890–1976), deutscher Minister der Tschechoslowakei
 František Zajíček (1912–1987), tschechoslowakischer Wintersportler

 Jan Zajicek (* 1951), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jeroným Zajíček (1926–2007), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Oldřich Zajíček (1911–1956), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Peter Zajicek (* 1961), österreichischer Fußballspieler und - trainer
 Phil Zajicek (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer